Per tangenziale si intende descrivere una strada a scorrimento veloce, realizzata in zone particolarmente urbanizzate.
Le tangenziali poste a Nord del nucleo urbano sono:
 Tangenziale Nord di Milano
 Tangenziale Nord di Modena
 Tangenziale Nord di Padova
 Tangenziale Nord di Torino